5944 Utesov – asteroide
Leonid Osipovič Utësov – cantante sovietico